Freud:
 Lucian Freud
 Sigmund Freud

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești